Woodland puede referirse a:

Inglaterra
 Woodland (Cumbria)
 Woodland (Devon)
 Woodland (Durham)
 Woodland (Kent)

Estados Unidos
 Woodland (Alabama)
 Woodland (California)
 Woodland Hills (Los Ángeles)
 Woodland (Carolina del Norte)
 Woodland (Georgia)
 Woodland (Illinois)
 Woodland (Luisiana)
 Woodland (condado de Aroostook, Maine)
 Woodland (condado de Washington, Maine)
 Woodland (Míchigan)
 Woodland (Minnesota)
 Woodland (Misisipi)
 Woodland (Utah)
 Woodland (Washington)
 Woodland (Wisconsin)